Соколье — топоним:

Населённые пункты 
 Соколье — посёлок в Меленковском районе Владимирской области.
 Соколье — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Алёшинское сельское поселение.
 Соколье — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Чарозерское сельское поселение.
 Соколье — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Соколье — село в Тимском районе Курской области.
 Соколье — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Соколье — деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Соколье — деревня в Бежаницком районе Псковской области.

Озёра 
 Соколье — озеро в Меленковском районе Владимирской области.
 Соколье — озеро в Шатурском районе Московской области.

Другое 
 Соколье — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области.